Nicolás Medina puede corresponder a:

 Nicolás Rubén Medina (n. 1982): un futbolista argentino.
 Nicolás Medina Ríos (n. 1987): un futbolista chileno.
 Nicolás Medina, (1789-1829), militar argentino de la Guerra de Independencia, la Guerra del Brasil y las guerras civiles.